Кровопусков — русская фамилия.

Известные носители:
 Кровопусков, Алексей Викторович (1978—2014) — российский хоккеист.
 Кровопусков, Виктор Алексеевич (род. 1948) — советский фехтовальщик, саблист.